Алекса́ндр Чу́миков — русские имя и фамилия. Известные носители:
* Чумиков, Александр Александрович (1819—1902) — русский педагог и писатель. 
 Чумиков, Александр Николаевич (род. 1954) — российский журналист, писатель и философ.